Хьюго:

Фамилия и имя
 Хьюго, Чад (род. 1974) — современный американский композитор, продюсер и певец в стиле хип-хоп.
 Гернсбек, Хьюго (1884—1967) — американский писатель, основатель первого в мире журнала научной фантастики.
 Салмсон, Хьюго (1843—1894) — шведский живописец.

Персонажи
 Хьюго Рейес — один из главных героев американского телесериала «Остаться в живых».
 Хьюго Стрейндж — суперзлодей, один из антагонистов Бэтмена.

Города
 Хьюго — город в округе Вашингтон, штат Миннесота, США.

Прочее
 «Хьюго» — литературная премия в области научной фантастики, названа в честь Хьюго Гернсбека.
 Хьюго — разрушительный атлантический ураган 1989 года.
 «Хьюго» — американский фильм 2011 года.
 «Хьюго» — российская музыкальная группа.

См. также 
 Хуго — майордом Австразии в 617—623 годах.
 «Хуго-Уго» — российская панк-рок-группа.
 Гуго
 Международная организация по изучению генома человека (HUGO)